Котляровка — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Борковского сельсовета.

История 
Основан в 1923 г. В 1928 году посёлок Котляровский состоял из 91 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Котляровского сельсовета Шипуновского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района